wojskowe dokumenty przewozowe
 Walt Disney Pictures